Rolling Thunder:
 Операция «Rolling Thunder» — кодовое название кампании бомбардировок Северного Вьетнама авиацией США во время Вьетнамской войны.
 «Раскаты грома» («Rolling Thunder») — американский фильм 1977 года с Уильямом Дивэйном и Томми Ли Джонсом в главных ролях.
 «Rolling Thunder» — игра в жанре Action, выпущенная Namco в  году для аркадных автоматов.